A Mérida az alábbi helyekre utalhat:

 Mérida, város Spanyolországban, Extremadura fővárosa.
 Mérida, város Mexikóban, Yucatán állam fővárosa.
 Mérida, település Mexikó Chiapas államának Cintalapa községében.
 Mérida, város Venezuelában, az azonos nevű állam fővárosa.
 Mérida, állam Venezuelában.